Бори́с Андре́евич Арка́дьев (9 (21) сентября 1899, Санкт-Петербург, Российская империя — 17 октября 1986, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Учился в Ларинской гимназии на Васильевском острове (1910—1918); выбыл из 7-го (по-видимому, последнего) класса.

Карьеру футболиста начал в петроградской команде «Унитас» в 1914 году, играл за московские клубы «Сахарники» (1923—25), РКимА (1926—30) и «Металлург» (1931—36). Выступал за сборную Москвы 1925, 1930—1931.

Заслуженный мастер спорта СССР (1942, лишён в 1952 за проигрыш Югославии на олимпийских играх—1952 в Хельсинки, восстановлен в 1955). Заслуженный тренер СССР (1957). Автор двух книг о футболе: «Тактика футбольной игры» (, 1-е изд. — 1948, 4-е изд. — 1962) и «Игра полузащитников» (, 1956 и 1958).

Как тренеру принадлежит ряд оригинальных идей и теоретических разработок — широкоманёвренные действия нападающих со сменой мест в рамках «дубль-вэ» («Динамо» в 1940), игра сдвоенным центром нападения (В. Бобров и Г. Федотов в ЦДКА), использование персональной опеки (Н. Палыска в «Динамо» и ЦДКА), взаимозаменяемость фланговых игроков и участие крайних защитников в атакующих действиях (В. Чистохвалов в ЦДКА).

Широко образованный, эрудит, к футболистам обращался на «вы».

Брат-близнец заслуженного тренера СССР по фехтованию Виталия Аркадьева (1899—1987). Племянник — Гелий Аркадьев (1927—2002) — художник-постановщик мультипликационных фильмов.

Похоронен на Востряковском кладбище (122 уч.).

Тренерская карьера 
С 1922 по 1936 год был преподавателем фехтования в военной академии имени М. В. Фрунзе.
Тренер по футболу с 1936 года.
 Главный тренер команды «Металлург» Москва (1937—1939)
 Главный тренер «Динамо» Москва (1940—1944)
 Главный тренер ЦСКА (1944—1952, 1958—1959)
 Главный тренер команды «Локомотив» Москва (1953—1957, 1963—1965)
 Главный тренер ФК «Нефтяник» Баку (1961—1962)
 Главный тренер клуба «Пахтакор» Ташкент (1967)
 Главный тренер клуба «Нефтяник» Фергана (1968)
 Главный тренер клуба «Шинник» Ярославль (1969)

Достижения

Футболист 
 Чемпион Москвы 1932 (о), 1933 (о).

Тренер 
 Чемпион СССР: 1940, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951.
 Обладатель Кубка СССР: 1945, 1948, 1951, 1957.
 Награждён орденом «Знак Почёта» (1957).

Примечания

Литература 
 
 Российский футбол за 100 лет: Энциклопедический справочник. — : Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9. — С. 37—38.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 Биография на сайте болельщиков ФК ЦСКА Москва kanonir.com
 Биография на сайте болельщиков ФК «Локомотив» Москва sostav.bronepoezd.ru
 Советская легенда. Чемпионат.Ру, рубрика «День в истории», 21 сентября 2007 года
 Аркадьев Б. А. Тактика футбольной игры .
 Фото могилы

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры сборной СССР по футболу
Тренеры ФК «Металлург» Москва
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Тренеры ФК «Локомотив» Москва
Тренеры ФК ЦСКА Москва
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК «Нефтчи» Фергана
Тренеры ФК «Шинник»
Похороненные на Востряковском кладбище